Overberg (Utrechtse Heuvelrug), een dorp in en op de Utrechtse Heuvelrug
Overberg (Woensdrecht), een buurtschap in de gemeente Woensdrecht
Overberg (district), een district in Zuid-Afrika
Overberg DBG, een districtsbestuursgebied in dit district
Overberg (helling), een helling in Overboelare in de Vlaamse Ardennen

Personen 
Bernhard Heinrich Overberg (1754 – 1826), een Duits rooms-katholiek denker, leraar en schrijver

 Cyrille Van Overbergh (1866 – 1959), een Belgisch socioloog en politicus
 Jo Van Overberghe (1963), een Belgisch politicus en jurist
Kurt Overbergh (1970), een Belgisch bestuurder in de culturele sector en podiumkunstenaar